Borroughs kan syfta på:

 Burroughs (datorföretag) – datorföretag
 Burroughs (krater) – krater på mars
 Burroughs (pjäs) – en teaterpjäs från 2006 om William S. Burroughs 
 Burroughs, London – ett distrikt i London
 Burroughs (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet